Hrvatska uzdanica Uskoplje
Narodna uzdanica